Park Place puede referirse a:
 Park Place Entertainment Corporation, una cadena de hoteles casinos que cambia de nombre a Caesars Entertainment;
 Park Place Hotel and Casino, un casino hotel situado en Atlantic City, más tarde rebautizada Bally's Atlantic City;
 Park Place, una serie de televisión de la CBS;
 Park Place, un edificio de 234 metros en Dubái.